Leonardo José Talamonti (Álvarez, 12 de novembro de 1981) é um futebolista argentino que atualmente defende a Platense. Talamonti atua na posição de zagueiro.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Argentina
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio